Премьер-лига ЮАР 2017/2018 () — 22-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 18 августа 2017 года и закончился 12 мая 2018 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Статистика на rsssf.com

2017/2018
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2017 году
Спорт в ЮАР в 2018 году